Heinie est un prénom pouvant désigner:

Prénom
 (1911-1987), compositeur de jazz américain
Heinie Conklin (1886-1959), acteur américain
 (1893-1964), joueur américain de football américain
 (1903-1977), joueur américain de football américain
 (1914-1965), joueur américain de football américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme